

Astronomia 
 1586 Thiele – asteroide della fascia principale

Chimica 
 Metodo di McCabe-Thiele – metodo per determinare il numero di stadi ideali di una colonna di distillazione 
 Modulo di Thiele – nella catalisi, è un parametro utilizzato per determinare l'efficienza di un catalizzatore solido
 Tubo di Thiele – attrezzatura di laboratorio chimico comunemente usata per determinare il punto di fusione di un composto

Ingegneria 
 Parametri di Thiele & Small – descrivono in modo pratico come un altoparlante reagisce e si comporta

Persone 
 Alfonso Thiele (1922-1986) – pilota automobilistico statunitense
 Annekatrin Thiele (1984) – canottiera tedesca
 Bob Thiele (1922-1996) – produttore musicale statunitense
 Friedrich Karl Johannes Thiele (1865-1918) – chimico tedesco
 Fritz Thiele (1897-1944) – ufficiale tedesco
 Gerhard Thiele (1953) – ex astronauta e fisico tedesco
 Günter Thiele (1961) – ex calciatore tedesco
 Holger Thiele (1878-1946) – astronomo danese
 Johann Alexander Thiele (1685-1752) – pittore tedesco
 Johann Friedrich Alexander Thiele (1747-1803) – pittore tedesco
 Johannes Thiele (1860-1935) – zoologo tedesco
 Kevin Thiele (1958) – botanico australiano
 Klaus Thiele (1934) – ex calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco

Pagine correlate 
 Thiel